Дженнарі () — італійське прізвище. Була династія художників Дженнарі.

Відомі носії 

 Бенедетто Дженнарі старший  (Benedetto Gennari 1563–1658) - іт. художник, дядько Чезаре Дженнарі.
 Бартоломео Дженнарі  (Bartolomeo Gennari 1594-1661)- іт. художник, син Бенедетто Дженнарі старшого, старший брат Ерколе Дженнарі.
 Ерколе Дженнарі (Ercole Gennari 1597-1658) - іт. художник.
 Бенедетто Дженнарі молодший  (1633-1715) - іт. художник, племінник Бенедетто Дженнарі старшого.
 Чезаре Дженнарі (Cesare Gennari 1637-1688) - іт. художник, син Ерколе Дженнарі, брат Бенедетто Дженнарі молодшого.

Італійські прізвища